Pułtusk peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Powiat de Pułtusk
 Gmina de Pułtusk
 Pułtusk, une ville et chef-lieu de la powiat et de la gmina de même nom

Homonymie de toponyme